Исламутдин Русланович Эльдарушев (11 февраля 1979, Махачкала,  Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите. Заслуженный мастер спорта России по каратэ. Чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европы, 18-кратный чемпион России, обладатель черного пояса, главный тренер сборной России по карате.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1989 году в Махачкале, первый тренер Джамалутдин Асхабов, после чего тренировался под руководством Омара Муртазалиева. С 1999 г. проживал в Новосибирске и тренировался в СПК «Успех» под руководством Д. Шатохина. В 2010 году завершил спортивную карьеру и стал тренером. 25 июля 2019 года назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по карате.

Результаты на международных соревнованиях 
 Чемпионат мира по карате среди кадетов 1999 — 
 Чемпионат мира по карате среди кадетов 1999 (команда) — 
 Чемпионат Европы по карате 1999 среди кадетов — 
 Чемпионат Европы по карате 2004 — 
 Чемпионат Европы по карате 2004 (команда) — 
 Чемпионат мира по карате 2004 (команда) — 
 Всемирные игры 2005 — 
 Чемпионат мира по карате 2008 — 
 Всемирные игры 2009 — 
 Чемпионат мира по карате 2010 —

Фильмография 
 Неустранимые противоречия (2012)

Личная жизнь 
По национальности — кумык. Окончил в Махачкале факультет экономики и управления Дагестанского государственного института народного хозяйства. Сын: Абу-Саид также спортсмен, футболист.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте спортивно-профессионального клуба «Успех» 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с. 
 Профиль на сайте karaterec.com  

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ
Выпускники Дагестанского университета народного хозяйства